

Film en muziek 
 Speed (film), een Amerikaanse actiefilm uit 1994
 speedmetal, een variant op heavy metal
 SPEED, een Japanse meidengroep

Geografie 
 Speed (Kansas), een plaats in Kansas, Verenigde Staten
 Speed (North Carolina), een plaats in North Carolina, Verenigde Staten

Personen 
 Scott Speed, een Amerikaanse Formule 1-coureur
 Gary Speed, een profvoetballer en coach uit Wales.

Zaken 
 Mors, een Frans bedrijf dat scooters met de merknaam Speed produceerde
 Speed (drug), straatnaam voor amfetamines of wekamines
 SPEED World Challenge, een raceklasse van de Sports Car Club of America
 Speed, attractietype van KMG, zie Booster